Apel Vitzthum ist der Name folgender Personen:

* Apel Vitzthum der Ältere († um 1425), deutscher Ritter
 Apel Vitzthum der Ältere zu Roßla (um 1400–1474), deutscher Ritter
 Apel Vitzthum der Jüngere († um 1475), deutscher Ritter
 Apel Vitzthum (Apolda) (1426–1475), deutscher Ritter, Landvogt der Oberlausitz